Joël Gombin (né le  à Paris) est un politologue français.

Il est spécialiste de l'étude du vote du Front national.

Biographie 
Joël Gombin est titulaire d'une licence en droit de l'Université d'Aix-Marseille, d'un diplôme et d'un master en politique comparée de l'IEP d'Aix-en-Provence. Il débute en 2009 une thèse de doctorat en science politique, sous la direction de Patrick Lehingue, thèse qu'il ne semble toutefois pas avoir mené à son terme. 

Il a enseigné dans les universités de Paris 1, Picardie, Paris 13, Lyon 2 et à l'IEP de Paris ainsi qu'à Ambition réussite, une préparation aux concours d'entrée des instituts d'études politiques qu'il a participé à fonder.

Il est membre de l'Observatoire des radicalités politiques.

En 2017, il cofonde la coopérative Datactivist.

Travaux 
Les travaux de Joël Gombin portent sur le vote en faveur du Front national et sur les comportements politiques des agriculteurs. Il utilise notamment la sociologie quantitative et les données statistiques. 

Ses travaux entendent démontrer notamment que le succès électoral du FN est plus fort dans les territoires où les inégalités de revenu sont les plus importantes. Il rejette en outre le  d'un vote FN  en Nord-Pas-de-Calais-Picardie et  en Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon.

Gombin analyse les porosités entre l'électorat de la droite et celui du Front national, avec notamment un électeur sur deux de l'UMP qui se aurait reporté son vote vers le FN au second tour dans le Doubs en 2015 ainsi que la stratégie politique de ce parti.

Publications 
 .
 .
 .
 .

Références

Liens externes 
 
 
 

Politologue français
Rassemblement national
Élève de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence
Enseignant à l'université de Picardie
Naissance en janvier 1983
Naissance dans le 17e arrondissement de Paris